appartenente a o proveniente dalla città di Vicenza
Il vicentino, il territorio della provincia di Vicenza
Andrea Vicentino, pittore
Giuseppe Niccolò Vicentino, pittore
Nicola Vicentino, compositore e teorico della musica italiano del periodo rinascimentale